Опта́т () — латинское имя:
 Оптат Милевитанский (315—386) — епископ Милевитский, в Нумидии; один из авторов в «Patrologia Latina».
 Флавий Оптат (лат. Flavius Optatus) — государственный деятель Римской империи первой половины IV века, консул 334 года.

Примечания